Mortimer, angol családnév
 Mortimer, anyakönyvezhető férfiútónév

Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Mortimer, szellemváros Észak-Karolina államban
 Mortimer, önkormányzat nélküli település Ohio államban
 Kanada
 Mortimer, önkormányzat nélküli település Új-Brunswick tartományban